Il suo destino, titre italien du film de Georges-André Lacroix Son destin, sorti en 1921.
 Il suo destino, film italien réalisé par Enrico Guazzoni en 1938.